

Ківьяли — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Ківьяли — присілок, Красноармійський район, Чувашія